Уильям Фицхью (; до 1399 — 22 октября 1452, Равенсворт, Йоркшир, Королевство Англия) — английский аристократ, 4-й барон Фицхью с 1425 года. Принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Йоркшире с XI века. Был сыном 3-го барона Фицхью и Элизабет Грей. Регулярно участвовал в работе парламента в 1429—1450 годах. Был женат на Марджори Уиллоуби, дочери Уильяма Уиллоуби, 5-го барона Уиллоуби де Эрзби. В этом браке родились сын Генри, 5-й барон Фицхью, и дочери Элизабет (жена Ральфа Грейстока, 5-го барона Грейстока), Джоан (жена Джона ле Скрупа, 5-го барона Скрупа из Болтона), Мод (жена сэра Уильяма Боуза).

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Фицхью
Бароны Англии XV века
Фицхью (род)